Рассве́т — посёлок (в 1965—2012 — посёлок городского типа) в Бирилюсском районе Красноярского края.

География 
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Суриково (на линии Ачинск — Маклаково) — 6 км.

История 
Основан в 1910 году. По данным на 1926 года деревня Спасская (уч. Никишкин) состояла из 13 хозяйств, основное население — белорусы. В административном отношении деревня входила в состав Междуреченского сельсовета Больше-Улуйского района Ачинского округа Сибирского края.

На географической карте 1947 г. деревня уже обозначена как Спасское. Была переименована в начале 1950-х годов, так как на административной карте 1957 г. обозначена как Никишино. 

В 1959 году на месте деревни Никишино и в прилегающих к ней районах местности  образован п. Рассвет.

С 1965 по 2012 год имел статус посёлка городского типа.

Население

Экономика 
Развита лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность, которая представлена частными компаниями, созданными на базе Ильинского ЛПХ.

Примечания

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России

Населённые пункты Бирилюсского района